Рубас — многозначный термин.

 Рубас — село в Дербентском районе Дагестана.
 Рубас — река в Дагестане.

См. также 

 Рыбозавод Рубас